

Geografia
 Cartwright – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, nello stato dell'Oklahoma
 Cartwright – cittadina del Canada, nella provincia di Terranova e Labrador
 Monte Cartwright – vetta antartica nell'Hughes Range

Persone
 Alexander Cartwright (1820-1892) – dirigente sportivo statunitense
 Bill Cartwright (1957) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Edmund Cartwright (1743-1823) – inventore britannico
 Justin Cartwright (1943-2018) – scrittore, regista e sceneggiatore britannico d'origine sudafricana
 Kyron Cartwright (1996) – cestista statunitense
 Mary Cartwright (1900-1998) – matematica britannica
 Matt Cartwright, propr. Matthew A. Cartwright (1961) – politico e avvocato statunitense
 Miles Jackson-Cartwright (1992) – cestista statunitense
 Nancy Cartwright (1957) – attrice e doppiatrice statunitense
 Peggy Cartwright (1912-2001) – attrice canadese
 Rock Cartwright, propr. Roderick Rashaun Cartwright (1979) – ex giocatore di football americano statunitense
 Rosalind Cartwright (1922-2021) – neuroscienziata statunitense
 Ryan Cartwright (1981) – attore britannico 
 Thomas Cartwright (1535-1603) – insegnante e teologo inglese
 Veronica Cartwright (1949) – attrice inglese
 William Cartwright (1611-1643) – drammaturgo inglese